Chevrolet Cobalt (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 2004–2009.
 Chevrolet Cobalt (Ameryka Południowa) – samochód osobowy produkowany na rynek latynoamerykański i rosyjski w latach 2011–2020.